Raffelberg steht für:

 Raffelberg (Velden), ein Ortsteil des Marktes Velden (Vils) im niederbayerischen Landkreis Landshut
 Solbad Raffelberg, ein Ortsteil des Mülheimer Stadtteils Speldorf